Вале́рий Ви́кторович Жидко́в (24 марта 1975, Тамбов) — украинский сценарист, телеведущий, автор Студии Квартал-95, стендап-комик, бывший участник команд КВН: «Тамбовские волки», «95 квартал», бывший капитан команды КВН «Тапкины дети». Продюсер и ведущий программы «#Гуднайтшоу».

Биография 

Родился 24 марта 1975 года в Тамбове в семье милиционера, отец Виктор Жидков проработал всю жизнь в милиции, стал полковником.

В старших классах увлекался программированием. Закончил Тамбовский государственный технический университет, получил профессию инженер-системотехник. После учёбы год отслужил в армии, потом отец его устроил работать в милицию, и он 2 года работал оперуполномоченным.

С 1993 года играл в команде КВН «Тамбовские волки» вместе со Степаном Казаниным, позже был капитаном команды КВН «Тапкины дети», также одно время капитаном этой команды был и Казанин. После распада команды перешли в «95 квартал» и жили в Кривом Роге.

С 2003 года живёт в Киеве, тогда же стал автором «Студии Квартал-95».

Ведущий новостной программы ЧистоNEWS. Был уволен по причине отсутствия достоверной информации в своих выпусках.

Играет в любительской хоккейной Лиге Киева.

В 2019 году участвовал в партии Владимира Зеленского «Зе+», в избирательной гонке на пост Президента Украины.

Семья 

Жена — Мария Жидкова (Васильева) (род. 29 декабря 1979) — концертный директор Валерия Жидкова, сопровождает мужа на гастролях. Знакомы с 1997 года. Мария занималась народными танцами в коллективе «Студенческая весна».

Дочери — Елизавета Жидкова (15 августа 2004) (крёстный отец — Александр Пикалов) и Софья Жидкова (8 октября 2014).

Телевидение 
 «Пороблено в Україні» (Интер)
 «Вечерний квартал» (автор, читает иногда свои тексты, иногда поёт с певцом и гитаристом Андреем Голованем)
 «ЧистоNEWS» (Интер; 1+1) вместе с Владимиром Зеленским (до 2 октября 2014 г, с 15 декабря 2014 г. и до конца февраля 2015 г., с 31 августа по 1 октября 2015 г., и с 5 сентября по 27 октября 2016 г.), Александром Пикаловым (с 6 октября по 12 декабря 2014 г., и в марте-апреле 2015 г.), Евгением Кошевым (в апреле-июне, с 5 октября по 24 декабря 2015 г., и с 3 сентября 2018 г.) и Еленой Кравец (с 21 марта по 9 июня 2016 г.)
 «Вкусная лига» (Интер) (участие, соревновался в приготовлении блюд с Отаром Кушанашвили)
 Что? Где? Когда? (Украина) — участник команды знатоков
 «Вечерний Киев».
 #Гуднайтшоу (1+1) (с 27 апреля 2018 года) или Шоу ГудНайт Клаб
 Де-Мократия? (с 29 июня 2019)

Фильмография

Сценарист 
  — Три мушкетёра
  — Как казаки…
  —  — Сказочная Русь
  —  — Слуга народа

Актёр 
  — Слуга народа — комик-стендапер
  — Слуга народа — 3 — учитель истории из 2049 года

Награды 
 В 2012 году Жидков и Зеленский получили статуэтку «Телетриумф» в номинации «Ведущий развлекательной программы».

Примечания 

Капитаны КВН
Тапкины дети
Игроки Высшей лиги КВН
Выпускники вузов Тамбова
95-й квартал (команда КВН)
Студия «Квартал-95»
Выпускники вузов Тамбова
Выпускники Тамбовского государственного технического университета
Персоналии:Тамбов